Liebstadia är ett släkte av kvalster som beskrevs av Oudemans 1906. Enligt Catalogue of Life ingår Liebstadia i familjen Liebstadiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Protoribatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Liebstadia